Sant'Elena ima više značenja:
 Sant'Elena (Ankona)
 Sant'Elena (Mačerata)
 Sant'Elena (Mantova)
 Sant'Elena (Padova)
 Sant'Elena (Peruđa)
 Sant'Elena (Ređo di Kalabrija)
 Sant'Elena (Trevizo)
 Sant'Elena (Vičenca)